À la rencontre de Jean-Sébastien Bach è un cortometraggio documentario del 1959 diretto da Pierre Viallet e basato sulla vita del compositore tedesco Johann Sebastian Bach.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film biografici su Johann Sebastian Bach
Film documentari francesi